Ženská čtyřhra Toray Pan Pacific Open 2017 probíhala ve druhé polovině září 2017. Do deblové soutěže tokijského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl indicko-český pár Sania Mirzaová a Barbora Strýcová, jehož členky do soutěže nezasáhly.

Vítězem čtyřhry se stal čtvrtý nasazený slovinsko-španělský pár Andreja Klepačová a María José Martínezová Sánchezová, který ve finále zdolal australsko-ruskou dvojici Darja Gavrilovová a Darja Kasatkinová po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. Klepačová vybojovala pátý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Martínezovou Sánchezovou to bylo osmnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (1. kolo)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (semifinále)
  Alicja Rosolská /  Abigail Spearsová (čtvrtfinále)
  Andreja Klepačová /  María José Martínezová Sánchezová (vítězky)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Pan Pacific Open
WTA Tour 2017
Tenis v Japonsku v roce 2017